

Musica 
 Void – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Void – singolo di Fritz Kalkbrenner del 2015

Personaggi immaginari 
 Void – personaggio dell'Universo Marvel legato a Sentry
 Void – personaggio dell'universo Wildstorm

Altro 
 Void – termine utilizzato nei linguaggi di programmazione per definire le funzioni che non restituiscono alcun valore o funzioni che non hanno parametri
 Void – oggetto dell'anime Gulty Crown Gulty Crown